Bobée peut désigner :
 David Bobée, un metteur en scène, scénographe, réalisateur et scénariste français ;
 Ru Bobée, un cours d'eau français qui coule dans le département de Seine-et-Marne.